Средний специальный музыкальный колледж () — государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкортостана, профессионально профилированное музыкальное учебное заведение, ключевое средне-специальное музыкальное заведение в городе Уфе.

История 
Открыт 1 сентября 1972 года в качестве школы-десятилетки при Уфимском государственном институте искусств по инициативе основателя Уфимского государственного института искусств, композитора Загира Исмагилова.

В разные времена в ССМШ работало множество выдающихся деятелей культуры, многие из которых продолжают работать в консерваториях России и всего мира, в том числе профессора Московского Государственного института имени А.Шнитке (М. Х. Швайштейн);
Иерусалимской консерватории (В. Н. Монастырский);
РАМ им. Гнесиных (В. В. Беляков);
Венесуэльской Академии музыки (И. Д. Лавров);
Воронежской академии искусств (В. Н. Семенов);
Казанской консерватории (Г. А. Мухамедова).

Основное здание колледжа, полученное им в 1981 году — старинный особняк в исторической части города, построенный в 1901 году, и являющийся памятником истории и архитектуры, известный как дом купца Нагарева.

В конце 1990-х годов по распоряжению правительства РБ колледж получил здание бывшего Собеса, находящееся во дворе школы, под собственный интернат. В 2003 году для юных музыкантов были построены новый учебный корпус и интернат, оборудованные инструментами ведущих европейских фирм, — Yamaha, Steinway, Реtrоf. После реконструкции интернат и основное здание колледжа превратились в единый комплекс.

В 2004 году был переименован в Средний специальный музыкальный колледж.

Современный статус 
На 2016 год ССМК — единственное учебное заведение в республике и одно из восьми подобных специализированных музыкальных учебных заведений России, где профессиональное музыкальное образование дети получают с первого класса, обучаясь по музыкальным и общеобразовательным дисциплинам одновременно, уникальная образовательная система, складывавшаяся в России десятилетиями, являющаяся базой для формирования музыкальной элиты Башкортостана и России.

В настоящее время в колледже преподают 2 заслуженных деятеля искусств РФ, 3 заслуженных работника культуры РФ , 3 заслуженных артиста РФ,1 почетный работник общего образования РФ, 1 отличник образования РФ, 1 почетный работник общего образования РБ, 5 отличников образования РБ, 17 заслуженных работников культуры РБ, 11 заслуженных артистов РБ, 9 заслуженных деятелей искусств РБ, 2 заслуженных учителя РБ, 1 народный артист РБ, 10 профессоров и 7 доцентов УГАИ им. З. Исмагилова, 1 академик, 1 доктор и 8 кандидатов искусствоведения.

Известные выпускники 
За годы существования ССМК выпустил более 500 профессиональных музыкантов, из них наиболее известны:
 министр культуры РБ, профессор, заслуженная артистка РБ Амина Шафикова;
 заслуженный деятель искусств РБ, профессор, заведующий кафедрой специального фортепиано УГАИ Рустам Шайхутдинов;
 главный дирижёр БГТОиБ Артем Макаров;
 народный артист РБ, органист Владислав Муртазин;
 главный дирижёр НСО РБ Рустэм Сулейманов;
 кураист Роберт Юлдашев;
 заслуженный артист России Сергей Чипенко;
 музыковед, тележурналист, заслуженный деятель искусств РБ Миляуша Идрисова;
 заслуженный деятель искусств РБ, композитор Ильдар Хисамутдинов;
 заслуженный артист РБ, профессор УГАИ Олег Мельников;

и другие выдающиеся деятели искусств РФ и зарубежья.

За творческие достижения около 30 учащихся школы ежегодно становятся стипендиатами Президента РБ, Российской программы «Новые имена», Министерства культуры РБ и РФ, Международного благотворительного фонда В.Спивакова.
Виолончелист Антон Павловский удостоен стипендии В. Спивакова, Фонда «Русское исполнительское искусство» и Республиканской молодежной премии им. Ш.Бабича.

Известные преподаватели 
 Швайштейн, Моисей Хаимович
 Монастырский, Вадим Наумович
 Шайхутдинов, Рустам Раджапович
 Старикова, Валентина Ивановна
 Суханов, Владимир Павлович

Руководители 
 Дамир Салихович Ханнанов (1972—1987);
 Земфира Хабировна Валиева (1987—1999);
 Шаура Гайфеевна Сарбаева (1999—2012);
 Руслан Сайданович Рахмангулов (2012—2015);
 Минивалий Карамович Сафин (с 2015 г.);

Филиалы 
В 1994 при ССМШ была открыта Начальная специальная музыкальная школа-лицей для одаренных детей Зауралья в городе Сибае (в настоящее время — Сибайский филиал ССМК).

На основании предложения Министерства культуры Республики Башкортостан Сибайский филиал ССМК включен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России — 2013» и «Ведущие учреждения культуры России — 2014»

Примечания

Ссылки 
 
 История ССМК на официальном сайте

Средние специальные учебные заведения по алфавиту
Появились в 1972 году в России
1970-е годы в Башкортостане
1972 год в музыке
Музыкальные колледжи России
Училища Уфы
Музыкальные организации Уфы